Правителі
 Навуходоносор I (1127—1105 до н. е.) — цар Вавилонії
 Навуходоносор II (605—562 до н. е.) — цар Вавилонії

Інше
 Навуходоносор (опера) — опера Джузеппе Верді.
 «Навуходоносор» — корабель із фільму Матриця
 «Навуходоносор» - 6-та механізована дивізія Республіканської гвардії Іраку (1980-2003 роки)